Марик
 Фамилия ()
Известные носители:
  (1924—1988) — венгерский футболист и тренер.
 Марик, Ирен (1905—1986) — венгерско-американская пианистка.
  (род. 1977) — австрийской фехтовальщик.
 Другое
 Марик (язык) — австронезийский язык, на котором говорит народ хам (дами).

См. также